Governo de Malorossia ou Malorossiya pode se referir:

 Governorado da Rússia Menor (1764–1781) - Primeiro Governorado da Pequena Rússia, criado pelas autoridades russas em 1764-1765 após a abolição do Hetmanato Cossaco em terras ucranianas incorporadas ao Império Russo.
 Governorado da Rússia Menor (1796-1802) - Unidade administrativa-territorial (gubernia) do Império Russo que englobava a maior parte do moderno nordeste da Ucrânia (uma das definições históricas de Pequena Rússia, daí o nome), e as regiões adjacentes na Rússia.
 Governadoria-Geral da Pequena Rússia (1802-1856) - Unidade administrativa-territorial e política do Império Russo criada em 1802.

Ver também 

 Império Russo

Desambiguação